Le nom de Tinbergen est porté par plusieurs personnalités de la même famille (par ordre généalogique) :

 Jan Tinbergen (1903-1994), « Prix Nobel » d'économie en 1969.
 Nikolaas Tinbergen (1907-1988), éthologue néerlandais, prix Nobel de médecine en 1973.
 Luuk Tinbergen (1916-1955), ornithologue néerlandais. Ses fils :
 Tijs Tinbergen, documentariste animalier néerlandais.
 Joost Tinbergen, écologue néerlandais.

Famille néerlandaise
Homonymie de patronyme